Osvežilna fronta je slovenska mladinska oddaja o romantičnih odnosih, sodobni in retro tehnologiji, filmu, ekstremnih športih, modi in vsakodnevnih zablodah življenja. Na sporedu je ob sobotah ob 10.50 na TV Slovenija 1, voditelj je Rok Bohinc.

Zgodovina 
Prva oddaja je bila na sporedu v ponedeljek, 17. oktobra 2016 v popoldanskem terminu, ob 17.30 na TV Slovenija 1. Voditelja studijskega dela oddaje sta postala Neža Prah Seničar in Rok Bohinc. Igralsko ekipo pa sestavljajo Juš Milčinski, Jan Kok, Ajda Smrekar, Ajda Toman, Peter Frankl in Vid Sodnik. Prvi dve sezoni sta vsebovali po 10 epizod in bili na sporedu jeseni 2016 oz. 2017.

S tretjo sezono je bila oddaja deležna sprememb: celotna sezona, ki vsebuje 12 oddaj, je potekala čez celo leto, šest v spomladanski in šest v jesenski sezoni. Poleg tega oddaja ni več na sporedu vsak ponedeljek, ampak vsak drugi teden.

V četrti sezoni (2019) pa se je oddaja preselila na nov termin, in sicer vsako drugo soboto ob 10.30. Skupno je bilo predvajanih 12 oddaj, znova razdeljenih preko celega leta. Pridružil se je nov igralec Jernej Kogovšek.

Peta sezona je bila krajša zaradi karantene in povezanih ukrepov s covidom-19. V spomladanskem delu sezone so bile na sporedu 3 oddaje ter ena posebna, posneta na daljavo.  Sezona se je nadaljevala v novembru, predvajanih je bilo 6 rednih oddaj, sicer snemanih od doma. 

Šesta sezona je znova vsebovala 12 oddaj, s tem da sta bili prvi dve snemani še od doma, ostale pa spet v studiu. S koncem spomladanske sezone je ekipo zapustila voditeljica Neža Prah, od takrat edini voditelj ostaja Rok Bohinc. Jeseni se je ekipi pridružila nova igralka Gaja Filač. 

Sedma sezona je vsebovala 10 oddaj; štiri so bile na sporedu v spomladanskem, šest pa v jesenskem delu sezone.

Sezone

Oddaje

1. sezona

2. sezona

3. sezona

4. sezona

5. sezona

6. sezona

7. sezona

8. sezona

Sklici 

Zabavne televizijske oddaje
Televizijske oddaje Radiotelevizije Slovenija